Res publica — латинское выражение, которое обычно переводится как «общее дело», подразумевая «республику» как форму правления, название которой в свою очередь является его транслитерацией
  — Римская республика
 Партия Res Publica (Эстония) (2001–2006)
 Сою́з Оте́чества и Res Publica (, ; с 2006) — консервативно-националистическая политическая партия в Эстонии
 ResPublica (с 2009) — британский аналитический центр

См. также 
 Речь Посполитая — славянская передача термина кириллицей или латиницей (раздельно Rzecz Pospolita или слитно Rzeczpospolita). В русскоязычной историографии этот термин традиционно принято передавать кириллицей.
 Республика (значения)

 Список крылатых латинских выражений

Примечания